Loki může být:
 Loki – bůh ze severské mytologie
 Loki (počítač) – nerealizovaný projekt počítače z 80. let 20. století
 Loki Schmidtová – německá učitelka, botanička a ochránkyně přírody, manželka Helmuta Schmidta
 Loki Entertainment – americká herně-vývojářská firma
 Loki Patera – sopečná deprese na povrchu Jupiterova měsíce Io

Marvel 

 Loki (komiks) – postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 Loki (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série Marvel Cinematic Universe
 Loki (seriál) – americký televizní seriál z roku 2021